Róna Lajos (1869–1942) újságíró, lapszerkesztő
 Róna Lajos (1882–1934) újságíró, lapszerkesztő